Сов, Соу (, ) — французская фамилия. Известные носители:
 Сов, Дауда (род. 1983) — французский боксёр.
 Сов, Ибраима (род. 2000) — сенегальский футболист.
 Сов, Мусса (род. 1986) — сенегальский футболист.
 Сов, Саиду (род. 2002) — гвинейский футболист.
 Сов, Самба (род. 1989) — малийский футболист.
 Сов, Усман (1935—2016) — сенегальский скульптор.
 Сов, Усман (род. 2000) — сенегальский футболист.
 Сов, Шарлотта де Бон-Самблансе (1551—1617) — фрейлина Екатерины Медичи.

 Соу, Джибриль (; род. 1997) — швейцарский футболист.
 Соу Тит Линда (род. 1989) — камбоджийская легкоатлетка.